Laurioti – abitanti di Lauria
Laurioti – abitanti di Pecorone